Haybäck ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Haybäck (1931–2018), österreichischer Kunstpädagoge, Hochschullehrer und Rektor
 Karl Haybäck (1861–1926), österreichischer Architekt und Vertreter der Wiener Sezession